Unverzagt steht für:
 Unverzagt (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht

Unverzagt ist der Familienname folgender Personen:
Carlo Unverzagt (* 1958), deutscher Chemiker
 Gerlinde Unverzagt (* 1960), deutsche Journalistin und Autorin
 Inka Unverzagt (1924–2016), deutsche Ballerina und Choreografin
 Jakob Unverzagt (1827–1898), deutscher Bürgermeister und Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags
 Karl Unverzagt (1915–2007), deutscher Maler und Bildhauer
 Wilhelm Unverzagt (Mathematiker) (1830–1885), deutscher Mathematiker
 Wilhelm Unverzagt (1892–1971), deutscher Prähistoriker
 Wilhelm Unverzagt (Jurist) (1900–1971), deutscher Verwaltungsjurist
 Wolfgang Unverzagt († 1605), Präsident der Hofkammer in Wien

Siehe auch: